Bekker kan syfta på
August Immanuel Bekker (1785–1871), tysk klassisk filolog
Balthasar Bekker (1634–1698), nederländsk teolog 
 Daniel Bekker (1932–2009), sydafrikansk boxare
Elisabeth Bekker (1738–1804), nederländsk författare
Ernst Immanuel Bekker (1827–1916), tysk jurist
 Immanuel Bekker (1785–1871), tysk filolog
Paul Bekker (1882–1937), tysk musikskriftställare

Se även 
Becker

Efternamn
Efternamn som syftar på yrken